Coppa CEV 2017-2018 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2017-2018 – torneo di pallavolo maschile